Danske Hoteller A/S er en dansk hotelkæde, der driver hoteller i Danmark. Selskabet blev etableret i 1990, da Dronninglund Hotel i Vendsyssel blev erhvervet.

Advokat Erik Steen Sophus Falck, der er oldebarn af Sophus Falck, er selskabets hovedaktionær og bestyrelsesformand. Han har overdraget sin aktiepost til Erik Sophus Falcks Erhvervsdrivende Fond, som pt. (april 2022) ejer 35,18% af aktierne. Efter kapitaludvidelse i juni 2021 har selskabet over 300 aktionærer. Selskabet er ikke børsnoteret, men man kan handle aktier hos selskabet.

Selskabets mål har været at dække hele landet med hoteller, der ligger uden for de store byer, bl.a. for at stå stærkt over for norske og svenske busvognmænd, der skal tilrettelægge ture i Danmark. Selskabet går nu også ind i Københavns-området med erhvervelsen af Hotel og Konferencecenter Bymosehegn i Helsinge fra 1. april 2023.

Hoteller 
Selskabet ejer herefter 25 hoteller i Danmark, hovedsagelig 3-stjernede:

Galleri

Eksterne kilder/henvisninger 
 Danske Hoteller
 
 Danske Hoteller Hotelguide – annoncetillæg 2020.

Hoteller A/S
Etableret i 1990